Спорный мяч:
 Спорный мяч (баскетбол)
 Спорный мяч (футбол)